Иван Полубинский:
 Полубинский, Иван Андреевич (ум. 1556) — государственный деятель Великого княжества Литовского.
 Полубинский, Иван Васильевич (ум. май 1558) — государственный деятель Великого княжества Литовского.
 Полубинский, Иван Иванович — Георгиевский кавалер, 26 ноября 1855, № 9812.